

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 40, w tym 25 podstawowych

 Wolica – część miasta Dębica
 Wolica – część miasta Kraków, w delegaturze Nowa-Huta
 Wolica – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wilanów

Miejscowości na Ukrainie 
 Wolica – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Wolica – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim,  w radzie wiejskiej Dworce
 Wolica – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim, w radzie wiejskiej Wolica
 Wolica – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie łanowieckim
 Wolica – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Wolica – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie horochowskim
 Wolica – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim
 Wolica – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim
 Wolica – część miasta Trembowla, dawniej samodzielna wieś

Cieki w Polsce 
 Wolica – rzeka, dopływ Wieprza; przepływająca przez Skierbieszów
 Wolica – potok, dopływ Jastrząbki
 Rów Wolica – rów w Warszawie, w dzielnicy Wilanów

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzne